Boudewijn I, koning van Jeruzalem
Boudewijn I, koning der Belgen